Narragansett désigne :

L'ethnie amérindienne des Narragansetts ;
Le narragansett, dialecte de la langue massachusett ;
La ville de Narragansett, dans le comté de Washington, État américain du Rhode Island ;
La baie de Narragansett, dans le Rhode Island.